San Cirillo si riferisce a numerosi santi venerati dalla Chiesa cattolica e/o da quella ortodossa:

Santi venerati da entrambe le Chiese 
 Cirillo di Gerusalemme (†386), vescovo, teologo e dottore della Chiesa, celebrato il 18 marzo
 I fratelli Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi, celebrati il 14 febbraio (il 17 luglio in Bulgaria)
 San Cirillo di Alessandria (†444), vescovo, teologo e dottore della Chiesa, celebrato il 27 giugno
 Cirillo di Reggio (VIII secolo), vescovo, celebrato il 3 luglio

Santi venerati dalla Chiesa cattolica 
San Cirillo (†?), martire con i santi Aquila, Pietro, Domiziano, Rufo e Menandro, celebrato il 1º agosto
San Cirillo (II secolo), martire ad Antiochia con Primo e Secondario, celebrato il 2 ottobre
San Cirillo (†251), martire in Cappadocia, celebrato il 29 maggio
San Cirillo di Roma (†253), martire con Santa Anastasia (detta La maggiore), celebrato il 29 ottobre
San Cirillo di Antiochia (†306), vescovo di Antiochia di Siria e martire, ricordato il 22 luglio
San Cirillo (†362), martire libanese, celebrato il 29 marzo
San Cirillo di Treviri (†457), vescovo di Treviri, celebrato il 19 maggio
San Cirillo di Costantinopoli (†1235), carmelitano greco, vissuto in Palestina, celebrato il 6 marzo
San Cirillo Bertran (†1934), religioso spagnolo, martire, festeggiato il 9 ottobre
 San Cirilla da Puente Viejo ...religioso italiano pompeana 19 dicembre

Santi venerati dalla Chiesa ortodossa 
 San Cirillo, padre di San Sergio di Radonezh, il 18 gennaio e il 28 settembre

Riferimenti 

Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
Santi, beati e testimoni